Lankester ist der Familienname von:

 Edwin Lankester (1814–1874), britischer Arzt, Naturforscher und Reformer des Gesundheitswesens
 Ray Lankester (1847–1929), britischer Zoologe

Sonstiges:
 Kap Lankester, Kap an der Hillary-Küste der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Lancaster